

Персоналії 
 Яманасі Гандзо — (1864—1944) — генерал Імператорської армії Японії та генерал-губернатор Кореї в період з 1927 по 1929 роки.

Топоніми 
 Повіт Яманасі
 Префектура Яманасі — префектура в Японії, у регіоні Тюбу.
 Яманасі (Яманасі) — місто.
 Яманасі (Яманасі, Яманасі) — колишнє село. Складова міста Яманасі.